Weir (engl. für Wehr) steht für:
 Weir (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Weir ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weir (Illinois)
 Weir (Kansas)
 Weir (Kentucky)
 Weir (Mississippi)
 Weir (Nebraska)
 Weir (Texas)
 Weir Lake, Pennsylvania
 Weir Village, Massachusetts

Orte in Indien:
 Weir (Indien)

geografischer Objekte:
 Weir Icefall, Gletscherbruch im Viktorialand, Antarktika
 Weir-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Weir, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 The Weir, Vulkan auf der Insel St. Kitts

astronomischer Objekte:
 (4085) Weir, Asteroid des Hauptgürtels

Unternehmen:
 Andrew Weir Shipping, britische Reederei
 Weir Group, britischer Pumpenhersteller

Siehe auch:
 Weyr
 Weier
 Weiher
 Wire
 Wier